Chicago Fire kan syfta på:

 Chicago Fire FC, en fotbollsklubb i Major League Soccer  i USA
 Chicago Fire (TV-serie), en amerikansk TV-serie
 Chicago Fire Department, Chicagos brandkår
 Stora Chicagobranden, en brand den 8–11 oktober 1871 som ödelade stora delar av Chicago